

Wetenschap en techniek 
 Geografische pool, het snijpunt van de omwentelingsas van een hemellichaam met het oppervlak ervan
 Hemelpool of astronomische pool, het snijpunt van de rotatieas van een hemellichaam met de hemelbol
 Geomagnetische pool, een van de twee polen van het aardmagnetisch veld
 Magnetische pool (natuurkunde), de noordpool en de zuidpool van een magneet
 Pool (elektriciteit), een begrip uit de elektrotechniek
 Momentane pool, een begrip uit de mechanica
 Poolfiguur, een overzicht van de verdeling van kristallografische oriëntaties in een materiaaloppervlak
 Pool, een begrip in verschillende delen van de wiskunde, te weten:
 - in de functietheorie
 - bij kegelsneden, nl. poolverwantschap
 - binnen de meetkunde van de driehoek, nl. trilineaire poolverwantschap

Plaatsen 
 Pool (West Yorkshire), een dorp in het Engelse graafschap West Yorkshire
 Pool (departement), een departement van Congo-Brazzaville

Overige zaken 
 Pool (textiel), opstaande haren of draadjes van een tapijt of stof
 Pool (sport), een vorm van biljart
 Pool (konijnenras), een konijnenras
 Polen (volk), een persoon met de Poolse nationaliteit
 Pool (verzekering), een groep van verzekeringsmaatschappijen die gezamenlijk in een verzekering deelnemen

Personen 
 Jurriaen Pool (1666-1745), Nederlands kunstschilder
 Guillaume Pool (1930), Surinaams dichter en voordrachtskunstenaar
 Léa Pool (1950), Canadees filmregisseur
 Albert-Jan Pool (1960), Nederlands typograaf en grafisch ontwerper
 Joyce Pool (1962), Nederlandse jeugdboekenschrijfster
 Inge Pool, Nederlandse triatlete
 Elvin Pool, Surinaams zanger

Zie ook 
Pole (doorverwijspagina)
Polen (doorverwijspagina)
Poole, een stad aan de westkust van Engeland, bij Bournemouth